Ante Pavelić je lahko:
 Ante Pavelić, hrvaški diktator
 Ante Pavelić, hrvaški zobozdravnik in politik